Михеевское (Михеевка) — село в Кизлярском районе Дагестана. Входит в состав Косякинского сельсовета.

Географическое положение 
Населённый пункт расположен у Новодавыдовского канала, в 2 км к западу от центра сельского поселения — Косякино и в 10 км к северо-западу от города Кизляр.

История 
Бывшее русское село. В 1977 году в него в плановом порядке переселяют даргинцев из Дахадаевского района. С конца 1980-х годов в селе начинают селиться аварцы из Цумадинского и Цунтинского районов.

14 июня 2011 года в селе убит имам сельской мечети А.Курбанов.

Население 

 Национальный состав
По данным Всесоюзной переписи населения 1926 года:

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в селе проживало 694 человека (337 мужчин и 357 женщин).

Хозяйство 
В селе действует птицефабрика.

Примечания

Ссылки 
Открытие мемориальной доски в селе Михеевка

Населённые пункты Кизлярского района